Recreo (Catamarca), een plaats in de Argentijnse provincie Catamarca
 Recreo (Santa Fe), een plaats in de Argentijnse provincie Santa Fe